Amphoe Mueang Nong Bua Lamphu (in Thai: , Aussprache: ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) in der Provinz Nong Bua Lamphu. Die Provinz Nong Bua Lamphu liegt in der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan. 

Die Hauptstadt der Provinz Nong Bua Lamphu heißt ebenfalls Nong Bua Lamphu.

Geographie 
Nong Bua Lam Phu liegt in der nordöstlichen Hochebene, am westlichen Rand des Isan. Die Entfernung zur Hauptstadt Bangkok beträgt etwas mehr als 600 Kilometer.

Benachbarte Distrikte (von Süden im Uhrzeigersinn): die Amphoe Non Sang, Si Bun Rueang und Na Klang der Provinz Nong Bua Lamphu, sowie die Amphoe Kut Chap und Nong Wua So der Provinz Udon Thani.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Mueang Nong Bua Lam Phu ist in 15 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 172 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Hinweis: Die Daten der Muban liegen zum Teil noch nicht vor.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Stadt“-Status (Thesaban Mueang) im Landkreis:
 Nong Bua Lam Phu (Thai: ) umfasst Teile der Tambon Nong Bua, Pho Chai und den gesamten Tambon Lam Phu.

Es gibt drei Kommunen mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Na Kham Hai (Thai: ) besteht aus Teilen des Tambon Hua Na.
 Na Mafueang (Thai: )  besteht aus Teilen des Tambon Na Mafueang.
 Hua Na (Thai: ) besteht aus Teilen des Tambon Hua Na.

Außerdem gibt es 13 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Nong Bua (Thai: )
 Nong Phai Sun (Thai: )
 Nong Sawan (Thai: )
 Hua Na (Thai: )
 Ban Kham (Thai: )
 Na Mafueang (Thai: )
 Ban Phrao (Thai: )
 Non Khamin (Thai: )
 Kut Chik (Thai: )
 Non Than (Thai: )
 Na Kham Hai (Thai: )
 Pa Mai Ngam (Thai: )
 Nong Wa (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Informationen zum Amphoe Mueang Nong Bua Lamphu von amphoe.com (in Thai)

Nong Bua Lamphu